Poney d'Inde, ou en anglais Indian country-bred, peut désigner : 

 Le Spiti (cheval) ou Chamurthi
 Le poney de Manipur
 Le Zanskari
 Le Bhutia ou poney du Bhoutan